Valderrama puede hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Alex Valderrama Pinedo (1960-), exfutbolista colombiano.
 Carlos Alberto Valderrama Palacio (1961-), exfutbolista colombiano.
 Carlos Valderrama Herrera (1887-1950), músico, compositor y pianista peruano.
 Fernando Díaz de Valderrama (1745-1804), historiador dominico y biógrafo español.
 Fernando Valderrama Delgado (1960-), entrenador de fútbol colombiano.
 Gonzalo Valderrama Múnera (1969-),  comediante y actor de teatro y de televisión colombiano.
 Ikaro Valderrama Ortiz (1984-), cantante, escritor, filósofo, y compositor colombiano.
 Juan Antonio Valderrama Caballero (1972-), cantante español, hijo de los cantantes de copla Juanito Valderrama y Dolores Abril.
 Juan Cervera Valderrama (1870-1952), militar de la Armada Española.
 Juan Manuel Valderrama Blanca (1916-2004), cantaor de flamenco y actor español.
 Orlando Valderrama (1951-), cantautor colombiano, maestro de la música llanera o joropo.
 Pedro de Valderrama (1550-1611), predicador andaluz.
 Pedro Alejandro Gómez Valderrama (1923-1992), escritor y diplomático colombiano.
 Pilar de Valderrama Alday (1889-1979), poetisa y dramaturga española.
 Ruperto Valderrama Miranda (1930-), jinete chileno de rodeo.
 Wilmer Eduardo Valderrama (1980-), actor estadounidense de origen venezolano.

Toponimia 
 Provincia de Valderrama, una de las provincias del departamento de Boyacá, Colombia.
 Valderrama, localidad de la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
 Valderrama, localidad del departamento de Monteros, provincia de Tucumán, Argentina.
 Valderrama, municipio de la provincia de Antique, región de Bisayas Occidentales, Filipinas.

Miscelánea 
 Club de Golf Valderrama, campo de golf situado en la provincia de Cádiz, Andalucía, España.